Björn Ferm – ex pentatleta svedese
 Hanna Ferm – cantante svedese
 Janne Ferm – copilota di rally finlandese